Чакалапа има више значења:

 Чакалапа (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чакалапа (Игвалапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чакалапа (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чакалапа (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чакалапа (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чакалапа (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чакалапа (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чакалапа, Естасион Трес ФФКК (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чакалапа (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику